Радок — прісноводне (тале) озеро тектонічного походження на сході Антарктиди.
 Альфред Радок (чеськ. Alfréd Radok 17 грудня 1914 — 22 квітня 1976) — чеський режисер театру, кіно і телебачення.